Слатіна () — місто в Румунії, у повіті Олт.
 Слатіна () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Слатіна () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Слатіна.
 Слатіна () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Нукшоара.
 Слатіна () — село у Словаччині, Нітранський край, округ Левіце

Див. також 
 Слатина
 Слатине